El Conde Palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld (Estrasburgo, Alsacia, 7 de noviembre de 1674 - Zweibrücken, Palatinado, 3 de febrero de 1735) fue un príncipe de la Casa de Zweibrücken (rama menor de la Casa de Wittelsbach). Ostentó los títulos de Duque y Conde Palatino de Zweibrücken, además de Conde de Rappoltstein. Fue abuelo del rey Maximiliano I de Baviera.

Primeros años de vida 
Fue el único hijo varón del conde palatino Cristián II de Zweibrücken-Birkenfeld y de la condesa Catalina de Rappoltstein en alcanzar la edad adulta. 

Empezó su carrera en el ejército francés en 1697 y tomó el mando del regimiento alsaciano. En 1699, heredó el Condado de Rappoltstein de su madre. En 1702 llegó a ser Mariscal de Francia y en 1704 fue promovido a Teniente General. Sobresalió militarmente en la batalla de Oudenaarde en 1708.

En 1717, su padre pereció. Abandonó el ejército y tomó las riendas de la administración de Zweibrücken-Birkenfeld, que era una pequeña parte del Condado de Sponheim. En 1731, el Conde Palatino Gustavo Samuel Leopoldo de Zweibrücken murió sin descendencia y Cristián III heredó su territorio. Sus parientes objetaron, pero en un tratado con el Elector Palatino Carlos III Felipe concluido en Mannheim el 24 de diciembre de 1733, fue acordado que Cristián recibiría el Palatinado-Zweibrücken.

Murió en Zweibrücken en 1735 y fue enterrado en la Iglesia de San Alejandro en dicha ciudad.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en 1719 con la condesa Carolina de Nassau-Saarbrücken. Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Carolina Enriqueta (1721-1774). Contrajo matrimonio con el landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt; con descendencia.

 Cristián IV (1722-1775), Conde Palatino de Zweibrücken. Contrajo matrimonio morganático en 1751 con María Johanna Camasse; con descendencia.

 Federico Miguel (1724-1767), Conde Palatino de Zweibrücken. Contrajo matrimonio con María Francisca de Sulzbach; con descendencia (fue padre de Maximiliano I de Baviera).

 Cristiana Enriqueta (1725-1816). Contrajo matrimonio con el príncipe Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 
 Maximilian V. Sattler: Lehrbuch der bayerischen Geschichte, Lindauer, 1868, p. 411
 Johann Georg Lehmann: Vollständige Geschichte des Herzogtums Zweibrücken und seiner Fürsten, Kaiser, 1867, p. 485 ff.

Enlaces externos 

 Kurzbiographie 

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Católicos de Alemania
Condes Palatinos de Zweibrücken
Nacidos en Estrasburgo